Robert Coleman (1883–1960) – brytyjski żeglarz, olimpiczyk
 Robert E. Coleman (ur. 1928) – amerykański teolog
 Robert F. Coleman (1954–2014) – amerykański matematyk
 Bob Coleman, Robert Coleman (ur. 1931) – nowozelandzki motocyklista